Жиу је река у јужној Румунији. Настала је у близини града Петрошани спајањем водостаја Западног и Источног Жиуа. 

Река Жиу тече кроз румунске рејоне Хунедоара, Горж и Долж, након чега се улива у Дунав неколико километара узводно од бугарског града Орјахова. Њена дужина износи , укључујући и њену изворну реку Западни Жиу. 

Горња долина реке Жиу, око Петрошанија и Лупенија, главни је регион за рударство угља у Румунији.

Места и градови 
Градови који се налазе дуж реке Жиу, од извора до ушћа су Петрошани (Источни Жиу), Лупени (Западни Жиу), Бумбешти-Жиу, Таргу Жиу, Турчени, Филиаши, Крајова.

Референце 

Реке Румуније
Румунија
Дунав